Az USA-ban hat Newton megye található:

 Newton megye (Arkansas)
 Newton megye (Georgia)
 Newton megye (Indiana)
 Newton megye (Mississippi)
 Newton megye (Missouri)
 Newton megye (Texas)